Pártos Gyula (1845–1916) építész
 Pártos Gyula (1873–1932) MÁV-tisztviselő